Seven (il numero sette in inglese) può riferirsi a:

Aziende 
 Seven – azienda italiana produttrice di zaini e borse

Cinema 
 Seven – film del 1995 diretto da David Fincher

Musica 
 Seven - cantante sudcoreano

 Seven – album dei Soft Machine del 1973
 Seven - album dei Poco del 1974
 Seven – album di Bob Seger del 1974
 Seven – album dei James del 1992
 Seven – album degli Enuff Z'nuff del 1997
 Seven – album dei Night Ranger del 1998
 Seven – album dei Wolfstone del 1999
 Seven – singolo di David Bowie del 2000
 Seven – album di Tony Banks del 2004
 Seven – album di Lisa Stansfield del 2014
 Seven – singolo di Caneda del 2015

Altro 

 Windows 7 – Sistema operativo Microsoft